Cet article présente le bilan saison par saison du Football Club Drouais et du Dreux FC avant lui, depuis sa création en 1970.

Bilan

Saison après saison

Dreux FC (1970-1991)

FC Drouais (depuis 1991)

Légende

Notes et références 

FC Drouais
Drouais